Брачская десантная операция может означать:
 Первая Брачская десантная операция — морская десантная операция югославских партизан и британских коммандос в июне 1944 года.
 Вторая Брачская десантная операция — морская десантная операция югославских партизан и британских коммандос в сентябре 1944 года.